Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute du 16 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Bettina Bunge, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Ann Kiyomura.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
Houston
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en février 1981